John Robertson peut désigner :
 John Robertson (1799-1876), un homme politique canadien, maire et sénateur ;
 John Robertson (1816-1891), un homme politique australien, Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud (5 fois) ;
 John Mackinnon Robertson (1856-1933), un journaliste rationaliste et libre-penseur britannique ;
 John Robertson (1877-1935), un footballeur international écossais ;
 John Stuart Robertson (1878-1964), un acteur, producteur, scénariste et réalisateur de cinéma canadien ;
 John Robertson (1898-1955), homme politique écossais ;
 John Robertson (1953-), de son nom complet John Neilson Robertson, un footballeur écossais ;
 John Robertson (1964-), de son nom complet John Grant Robertson, un footballeur écossais.